Никола́й Тарабу́кин:
 Тарабукин, Николай Михайлович (1889—1956) — советский искусствовед, философ, театровед и теоретик искусства.
 Тарабукин, Николай Саввич (1910—1950) — эвенский советский писатель и поэт.